Jimmy Durano (18 de setembro de 1986) é um ator pornográfico brasileiro.

Biografia 
Nascido e criado no Brasil em uma família de origem italiana e portuguesa, Ele estudou design industrial em seu país e depois mudou-se para Seattle, onde completou seus estudos de design gráfico. Depois de trabalhar como gráfico,Diurno e go-go boy à noite, ele decidiu seguir uma carreira de ator pornográfico.

Depois de filmar algumas cenas para CollegeDudes247, em fevereiro de 2010, ele assinou um contrato exclusivo com o Canal 1 Releasing di Chi Chi LaRue e estreia no filme Steven Daigle XXXposed. Sucessivamente, ele trabalhou para os importantes estúdios como Hot House Entertainment, Falcon Studios e Raging Stallion Studios, tornando-se um prolífico artista pornográfico exclusivamente atento.

Em 2013, ganhou o prêmio de Artista do Ano no Grabby Awards, sendo indicado na mesma categoria nos anos seguintes.

Em 22 de outubro de 2013, ele se casou com Christian Owen, um ex-ator pornô que se tornou produtor e diretor da Hot House Entertainment.

Atores LGBT dos Estados Unidos
Atores pornográficos dos Estados Unidos
Atores pornográficos LGBT